NGC 4988 (другие обозначения — ESO 269-55, MCG -7-27-37, DCL 516, IRAS13070-4250, PGC 45671) — галактика в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4988
Центавр (созвездие)